Микаэль Альмебек (; ) — шведский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Во взрослом Альмебек футболе дебютировал в 2006 году за команду «Броммапойкарна», в которой провел два сезона, приняв участие в 22 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Эребру», в состав которого перешёл в 2009 году. Сыграл за команду из Эребру два сезона. Большую часть времени, проведенного в составе «Эребру», был основным игроком защиты команды.

Летом 2011 года Альмебек подписал контракт с бельгийским «Брюгге», где он сразу же стал игроком первый команды. Микаэль забил свой первый гол за клуб в товарищеском матче против «Тюбиз» 7 июля.

Летом 2013 года был подписан трёхлетний контракт с датским «Брондбю».

Зимой 2016 года вернулся в Швецию и подписал трёхлетний контракт с «Эребру».

Карьера за сборную 
За молодёжную сборную Швеции Микаэль играл на протяжении сезона 2009/10, приняв участие в 9 матчах. За национальную сборную Швеции дебютировал 23 января 2010 года в товарищеском матче против сборной Сирии (1-1). Матч полуфинала Кипрского Интернационального турнира против хозяев турнира (2-0) является последним для Алмебека. Всего Микаэль в составе «сине-жёлтых» провёл 4 матча.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступления на сайте national-football-teams.com
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Эсбьерг»